Åland, territoire autonome finlandais constitué d'un archipel de la mer Baltique, est subdivisé en 16 municipalités.

Généralités 
Les 16 municipalités sont regroupées en trois sous-régions : Mariehamn, campagne et archipel. Mariehamn, la capitale de l'État, est la seule ville. La sous-région campagne regroupe les neuf autres municipalités situées sur Fasta Åland, l'île principale. L'archipel regroupe les six autres municipalités, disséminées sur le reste de l'archipel.

Liste

Voir aussi 

 Åland
 Armorial d'Åland
 Liste des municipalités de Finlande